Rödel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark-Oliver Rödel
 T. Rödel